Visitandinnenklooster (Annecy), een klooster in Annecy (Frankrijk)
Visitandinnenklooster (Brussel), een voormalig klooster in Brussel
Visitandinnenklooster (Caen), een voormalig klooster in Caen (Frankrijk)
Voormalig Visitandinnenklooster van Carpentras (Frankrijk)
Visitandinnenklooster (Mamers), een voormalig klooster in Mamers (Frankrijk)
Visitandinnenklooster (Roubaix), een voormalig klooster in Roubaix (Frankrijk)